Bank Gospodarstwa Krajowego – bank państwowy z siedzibą w Warszawie
 Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – budynek BGK w Warszawie
 Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi – budynek BGK w Łodzi
 BGK –